Ligusticum alpinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fritz Federico Kurtz. Ligusticum alpinum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
alpinum